Арнольд Элзи Джонс Мл. (;  — ) — американский военный, участник мексиканской войны, генерал армии Конфедерации в годы американской гражданской войны. Получил звание генерала лично от президента на поле боя при Булл-Ран, участвовал в кампании в долине Шенандоа, и выбыл из строя после ранения в сражении при Гейнс-Милл.

Ранние годы 
Элзи родился на плантации "Elmwood" на реке Манокин в Мериленде, в семье полковника Арнольда Элзи Джонса Старшего и Анны Уильсон Джонс. В 1833 году он поступил в военную академию Вест-Пойнт, которую окончил 33-м по успеваемости в выпуске 1837 года. Его определили вторым лейтенантом во 2-й артиллерийский полк регулярной армии. В 1837 - 1838 году он участвовал в семинольской войне, в 1838 участвовал в переселении индейцев чероки, затем был переведён на северную границу в Детройт, а в 1838 - 1839 году служил в Макинаке в Мичигане. 12 ноября 1839 года Элзи получил звание первого лейтенанта.

Впоследствии служил в Буффало, Рочестере, в гарнизоне форта Адамс (Род-Айленд), в  (1843 - 1845), в форте Коламбус в 1845 и в Техасе в 1845 - 1846. Во время Мексиканской войны участвовал в обороне форта Браун (3 - 9 мая 1846) и в осаде Веракруса. Во время наступления Скотта на Мехико участвовал в сражении при Серро-Гордо, в захвате Сан-Антонио, в сражении при Чурубуско и при Молино-дель-Рей. 20 августа 1847 года Элзи получил временное звание капитана за Чурубуско.

8 сентября 1847 года участвовал в штурме Чапультепека, затем в штурме Мехико. С декабря 1847 по январь 1848 служил адъютантом полка, впоследствии служил в фортах Монро и Форт-Джонстон. В 1849 - 1850 участвовал в семинольской войне. 14 февраля 1849 года получил постоянное звание капитана регулярной армии.

В 1853 - 1856 служил во Флориде, с 1856 ро 1857 в гарнизоне форта Онтарио, в 1857 году на фронтире в Макинаке, В 1857 - 1860 служил в форте Ливенворт.

Гражданская война 
После сецессии Южных штатов Элзи в январе 1861 года сдал арсенал Огасты армии Конфедерации и отправился со своим отрядом в Вашингтон, где 25 апреля 1861 года подал в отставку из армии США. Он отправился в Ричмонд, где вступил в армию Конфедерации в звании полковника и стал командиром 1-го Мерилендского пехотного полка. Полк был включён в бригаду Кирби Смита и участвовал в первом сражении при Булл-Ран. Он был старшим офицером по званию в бригаде и, когда был ранен Смит, принял командование и удачно организовал атаку, за что заслужил благодарность главнокомандующего Борегара. Прямо на поле боя он получил от президента звание бригадного генерала.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1837
 Краткая биография Элзи
 Элзи на findagrave.com

Генералы армии Конфедерации